Wapnica bezeichnet:

 Wapnica (Suchań) (ehemals deutsch: Ravenstein), einen Ortsteil der Stadt Suchań in Westpommern, Polen
 Wapnica (Wolin) (ehemals deutsch: Kalkofen), ein Dorf auf der Insel Wolin in Westpommern, Polen